Enzo Gambaro (né en 1966), footballeur italien ;
 Georgy Gambaro (né en 1998), joueur de rugby à XIII français ;
 Griselda Gambaro (née en 1928), femme de lettres argentine ;
 Jean-Baptiste Gambaro (1785-1828 ou 1850), clarinettiste italien ;
 Joseph Marie Gambaro (1869-1900), prêtre catholique franciscain réformé italien, missionnaire en Chine.